Turniej w ramach igrzysk afrykańskich w 2019 roku rozegrano w dniach 26 – 30 sierpnia w El Jadida Sports Hall w Maroku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

styl wolny kobiet

Łącznie medale w latach: 1978-2019

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona igrzysk

Zapasy na igrzyskach afrykańskich
2019 w zapasach
Igrzyska Afrykańskie 2019
Zapasy w Maroku